Хёйсман () — голландская фамилия. Известные носители:

 Хёйсман, Дюнкан (род. 1971) — голландский автогонщик.
 Хёйсман, Жорж (1889—1957), французский историк и политик.
 Хёйсман, Мариска (род. 1983) — голландская конькобежка-марафонец.
 Хёйсман, Михил (род. 1981) — голландский актёр.